

Antroponimi 
Pellegrino – nome proprio di persona
Pellegrino – cognome

Geografia 
Pellegrino – antico comune della Toscana
Pellegrino – frazione di Monforte San Giorgio nella città metropolitana di Messina
Pellegrino Parmense – comune italiano della provincia di Parma

Persone 
Amahl Pellegrino (1990) – calciatore norvegese
Antonio Pellegrino (1937-2011) – politico e medico italiano
Carmen Pellegrino (1977) – scrittrice e storica italiana
Emilio Pellegrino (1958) – arbitro di calcio italiano
Federico Pellegrino (1990) – fondista italiano
Francesco di Pellegrino (XVI secolo-1552) – pittore e decoratore italiano
Frank Pellegrino (1944-2017) – attore e ristoratore statunitense
Gaetano Antonio Pellegrino (1952) – politico italiano
Giovanni Pellegrino (1939) – politico e giurista italiano
Itala Pellegrino (1865-...) – pittrice italiana
Mauricio Pellegrino (1971) – calciatore argentino
Maximiliano Pellegrino (1980) – calciatore argentino
Michele Pellegrino (1903-1986) – vescovo cattolico italiano
Patrizia Pellegrino (1962) – attrice italiana
Santino Pellegrino (1965) – hockeista su ghiaccio italo-canadese
Serena Pellegrino (1966) – politica italiana

Altro 
Pellegrino – persona che partecipa a un pellegrinaggio
Pellegrino – figura araldica
'ndrina Pellegrino – 'ndrina calabrese, attiva in Liguria

Pagine correlate
San Pellegrino 
Pellegrini

Altri progetti